Cury peut faire référence à :

 Cury, un village anglais,
 Augusto Cury (1958- ), médecin brésilien,
 Maurice Cury (1932- ), artiste français,
 Yasmin Cury (1991- ), sportif brésilien.

Voir aussi 
 The Forme of Cury